Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) — крупнейший китайский производитель топливных элементов, литий-ионных, литий-железо-фосфатных и литий-полимерных аккумуляторов для электротранспорта и систем накопления энергии. Компания входит в тройку крупнейших мировых производителей аккумуляторов (наряду с Panasonic и BYD Company) и в число крупнейших публичных компаний Китая. Основана в 2011 году, штаб-квартира расположена в городе Ниндэ.

Производственные комплексы CATL расположены в Ниндэ, Фошане, Лияне, Синине и Арнштадте, научно-исследовательские центры — в Ниндэ, Шанхае и Мюнхене. Дочерние компании CATL имеются в Гонконге, США, Канаде, Японии и Франции.

История 
Contemporary Amperex Technology основана в 2011 году в городе Ниндэ (провинция Фуцзянь), в 2012 году компания заключила стратегическое партнёрство с германской группой BMW на поставку аккумуляторов для электрических автомобилей и мотоциклов. В 2013 году CATL открыла завод аккумуляторов в провинции Цинхай, в 2014 году учредила дочерние компании в Германии и Пекине, в 2015 году открыла в провинции Гуандун предприятие по переработке старых аккумуляторов. 

В 2016 году Contemporary Amperex Technology открыла производство в провинции Цзянсу, в 2017 году купила 22 % акций финской компании  (производство автомобилей и автомобильных комплектующих), в 2018 году CATL вышла на Шэньчжэньскую фондовую биржу и открыла завод в Тюрингии. В феврале 2021 года CATL выделила 29 млрд юаней (около 4,5 млрд долл. США) на расширение производственных мощностей, из этой суммы 12 млрд юаней CATL инвестировала в строительство завода автомобильных аккумуляторных батарей в городе Чжаоцин (Гуандун), 12 млрд юаней — на расширение завода в городе Ибинь (Сычуань) и 5 млрд юаней — на расширение завода в уезде Сяпу (Фуцзянь). 

В июле 2021 года CATL впервые представила натрий-ионную батарею для мировой автоиндустрии. В октябре 2021 года председатель Contemporary Amperex Technology Цзэн Юйцюнь с состоянием в размере 320 млрд юаней занял третье место среди миллиардеров Китая. В декабре 2022 года новый завод близ Эрфурта приступил к серийному выпуску литий-ионных батарей.

Деятельность 
По состоянию на начало 2019 года выручка CATL составляла 4,1 млрд долл., прибыль — 0,56 млрд долл., активы — 9,3 млрд долл., рыночная стоимость — 27,4 млрд долл. В компании работало почти 25 тыс. сотрудников. По итогам 2019 года чистая прибыль CATL выросла на 28,6 % и достигла 4,36 млрд юаней (620 млн долл.), а выручка выросла на 53,8 % и достигла 45,55 млрд юаней.

По итогам 2020 года чистая прибыль CATL составила 5,58 млрд юаней (около 861 млн долл. США), что на 22,4 % больше по сравнению с показателем 2019 года; годовая выручка компании выросла на 9,9 % в годовом исчислении до 50,32 млрд юаней; продажи литий-ионных аккумуляторов выросли на 14,4 % в годовом исчислении.

Партнёрство 
Contemporary Amperex Technology имеет совместные предприятия с компаниями SAIC Motor, Dongfeng и GAC Group. Другими крупнейшими клиентами CATL являются компании BMW, Volkswagen, Daimler, Groupe PSA, Ford, Tesla, Hyundai Motor, Toyota, Honda, Brilliance, BAIC Group, Foton Motor, Geely Automobile, XPeng, Yutong,  и .

В августе 2022 года CATL и производитель грузовиков FAW Jiefang создали совместное предприятие по развитию аккумуляторных технологий (городские сети станций замены аккумуляторов).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Машиностроительные компании Китая
Производители автомобильных комплектующих Китая
Компании Ниндэ